Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Eintracht Frankfurt nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione 
Nella stagione 2018-2019 l'Eintracht Francoforte, allenato da Adolf Hütter, concluse il campionato di Bundesliga al 7º posto. In coppa di Germania l'Eintracht Francoforte fu eliminato al primo turno dall'. In Europa League l'Eintracht Francoforte fu eliminato in semifinale dal .

Rosa 
Rosa aggiornata al 20 settembre 2018.

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Adi Hütter
 Allenatore in seconda: Christian Peintinger, Armin Reutershahn
 Preparatore dei portieri: Manfred Petz
 Preparatori atletici: Werner Leuthard, Markus Murrer, Martin Spohrer, Maik Liesbrock

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Europa League

Fase a gironi

Fase ad eliminazione diretta

Supercoppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

2018-2019